San Cayetano steht für:
 San Cayetano (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 San Cayetano (Corrientes), Ort in der Provinz Corrientes, Argentinien
 Balneario San Cayetano, Ort im Partido San Cayetano, Argentinien
 Partido San Cayetano, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien

 San Cayetano (Cundinamarca), Ort in der Provinz Rionegro, Kolumbien
 San Cayetano (Norte de Santander), Ort in der Provinz Cúcuta, Kolumbien

 San Cayetano (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 San Cayetano (Acámbaro), Ort in Guanajuato, Mexiko
 San Cayetano (Celaya), Ort in Guanajuato, Mexiko
 San Cayetano (México), Ort im Bundesstaat México, Mexiko
 San Cayetano (Tecuala), Ort in Nayarit, Mexiko
 San Cayetano (Tepic), Ort in Nayarit, Mexiko
 San Cayetano (Puebla), Ort in Puebla, Mexiko
 San Cayetano (Tamaulipas), Ort in Tamaulipas, Mexiko

 San Cayetano (Murcia), Ort in der Provinz Murcia, Spanien

Siehe auch:
 Cayetano
 São Caetano